Antonio Márquez – ballerino spagnolo
Antonio Márquez – calciatore argentino
Antonio Márquez Ramírez – arbitro di calcio messicano
Antonio Márquez – torero